Con il nome Gabriele Caliari sono conosciuti i seguenti personaggi:

Gabriele Caliari (XV secolo) – padre di Paolo Caliari, detto "il Veronese"
Gabriele Caliari (1568-1631) – figlio di Paolo Caliari, detto "il Veronese"